San Sacerdote – monaco e vescovo di Limoges, festeggiato il 5 maggio
San Sacerdote – vescovo di Lione, festeggiato l'11 settembre
San Sacerdote – vescovo di Sagunto, festeggiato il 5 maggio